Amerikai Egyesült Államok
Bangor (Alabama)
Bangor (Kalifornia)
Bangor (Maine)
Bangori nemzetközi repülőtér
Bangor (Michigan)
Bangor (New York)
Bangor (Pennsylvania)
Bangor (Wisconsin) (falu)
Bangor (town), Wisconsin
Bangor (Iowa)
Bangor (Minnesota)
Bangor (Michigan) 
Bangor (Dél-Dakota)
East Bangor (Pennsylvania)
 Ausztrália
Bangor (Új-Dél-Wales)
Bangor (Dél-Ausztrália)
Bangor (Tasmánia)
 Egyesült Királyság
Bangor (Észak-Írország)
Bangor (Wales), a gyarmati Bangorok erről a városról kapták a nevüket
Bangor-on-Dee
 Franciaország
Bangor (Bretagne)
 India
Bangor (India)
 Kanada
Bangor (Ontario)
Bangor (Prince Edward-sziget)
Bangor (Saskatchewan)
Bangor (Új-Skócia)
Bangor Lodge (Saskatchewan)